Берсьянос-дель-Парамо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Население — 713 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Bercianos del Páramo
 Web del Páramo Leonés

Муниципалитеты Леона